Wodehouse puede referirse a:
 P. G. Wodehouse (1881-1975), escritor humorístico británico; o
 Roger Philip Wodehouse (1889-1978), botánico canadiense-estadounidense.